sens – pojęcie filozoficzne
 Sens – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia

zobacz też:
 sens życia
 sens wyrazu